

Achternamen

Hoppe 
 Edmund Hoppe (1854–1928), Duits geschiedkundige van de wiskunde en de natuurkunde
 Reinhold Hoppe (1816–1900), Duits wiskundige
 Hans-Hermann Hoppe (1949), Duits econoom
 Jenny Hoppe (1870-1934), Duits-Belgisch kunstschilderes.
 Joachim Hoppe (1915-1941), Duits marineofficier
 Ketty Gilsoul-Hoppe (1868-1939), Belgisch kunstschilderes 
 René Hoppe (1976), Duits bobsleeër

Hoppé 
 E.O. Hoppé (1878-1972), Brits fotograaf

Andere zaken
 Hoppe (bier), een Belgisch bier
 Hoppe (café), een Amsterdams café
 Hoppe (jenever), een Nederlands jenevermerk